

Patronyme
 Joseph Macquart de Terline, (1886-1957), est un historien et homme d'affaires français.
 Jehan de Terline, (Jehan, Ferdinand, Marie Joseph, Macquart de Terline), (1892-1916), est un aviateur français de la première guerre mondiale.

Homonymie
Homonymie de patronyme